Никольское — село в Рязанском районе Рязанской области России, входит в состав Семёновского сельского поселения.

География 
Село расположено в 3 км на юг от центра поселения деревни Секиотово и в 12 км на юго-запад от Рязани.

История 
Никольская церковь в селе Никольском, «что под высокою горою», упоминается в окладных книгах  1676 года. В 1872 году помещиком Ерофеем Вельяминовым была построена новая Никольская церковь.

В XIX — начале XX века село входило в состав Подвязьвской волости Рязанского уезда Рязанской губернии, с 1924 года — в составе Рязанской волости. В 1905 году в селе имелось 13 дворов.

С 1929 года деревня входила в состав Семёновского сельсовета Рязанского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Семёновского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)